Oriëntjuffers (familie), de familie Euphaeidae, een familie van libellen
Oriëntjuffers (geslacht), het geslacht Epallage, een geslacht van libellen
Oriëntjuffer, de libellensoort Epallage fatime